Fischerhafen bezeichnet:

einen Hafen, der der Fischerei dient, siehe Fischereihafen. 
einen Ortsteil der Stadt Norderney, siehe Fischerhafen (Norderney).